Petrovina je lahko:
 Petrovina Turopoljska (Hrvaška)
 Petrovina (Hrvaška)